The Skeleton – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Skeleton – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Skeleton – cortometraggio del 1914 diretto da Wallace Reid